Мир будущего:
 «Мир будущего» — фантастический фильм 1976 года.
 «Мир будущего» — фантастический фильм 2018 года.